Сальвадо́р (от Salvador, «спаситель»), переносное название Мессии на каталанском, испанском и португальском языках.

Топонимы 
 Сальвадор — государство в Центральной Америке.
 Пуэбла-дель-Сальвадор — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Сальвадор-де-Сапардьель — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эль-Сальвадор — город в Чили, в области Атакама.
 Сальвадор — подрайон Мадрида.

Персоналии

Имя 
 Сальвадор Дали (1904—1989) — испанский живописец, график, скульптор, режиссёр, писатель.
 Сальвадор Альенде (1908—1973) — президент Чили в 1970—1973 гг.
 Сальвадор Пуч Антик (1948—1974) — каталонский анархист и антифашист.

Фамилия 
 Сальвадор, Анри (1917—2008) — французский певец.
 Сальвадор, Брайс (род. 1976) — канадский хоккеист, защитник.
 Сальвадор, Джозеф (известный как Иосиф Йессурун Родригес; 1716—1786) — британский предприниматель еврейского происхождения.
 Сальвадор, Жозеф (1796—1873) — французский историк и публицист еврейского происхождения.
 Сальвадор, Иван (более известный под своим именем Ибан Сальвадор; род. 1995) — испанский футболист, нападающий.
 Сальвадор, Йоганн Винцент (упоминается в 1661—1687 годах) — архитектор и строитель австрийского происхождения, работавший в Литве.
 Сальвадор, Луис Мигель (род. 1968) — мексиканский футболист, нападающий, известный по выступлениям за «Атланте» и сборной Мексики.
 Сальвадор, Мария Исабель (род.1962) – эквадорский политический и государственный деятель, дипломат.
 Сальвадор, Роланд (род. 1982) — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2010).
 Сальвадор, Умберто (1909—1982) — эквадорский писатель, юрист, педагог.
 Сальвадор, Хосефина (1920—2006) — испанская скрипачка.
 Сальвадор Лара, Хорхе (1926—2012) — эквадорский учёный и дипломат, министр иностранных дел Эквадора (1966; 1976—1977).

Кинопродукция 
 
 «Сальвадор: Ещё один Вьетнам» — американский документальный фильм 1981 года режиссёров Гленна Силбера и Тете Васконеллос.

См. также 
 Салвадор (значения) — произношение на португальском без мягкого «л»
 Сан-Салвадор (значения)
 Сан-Сальвадор (значения)
 Сальвадора
 Сальваторе